Casa Branca — residência oficial do presidente dos Estados Unidos
 Casa Branca (Moscou) — sede do chefe de governo da Federação Russa

Topônimos

 Casa Branca (Belo Horizonte) — bairro da região leste de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais
 Casa Branca (São Paulo) — município do estado de São Paulo
 Casa Branca do Engenho Velho — terreiro de candomblé na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia

 Casablanca — cidade marroquina, outrora conhecida como Casa Branca

 Casa Branca (Escoural) — povoação no concelho de Montemor-o-Novo
 Casa Branca (Santo António do Funchal) — sítio da freguesia de Santo António do Funchal, Região Autónoma da Madeira
 Casa Branca (Sousel) — freguesia no concelho de Sousel
 Estação Ferroviária de Casa Branca — estação junto à localidade com o mesmo nome, no concelho de Montemor-o-Novo

Ver também

Desambiguação